Assas est un nom propre qui peut désigner :

Lieu 

 Dans le département du Gard (France) :
 Château d'Assas ou Château Lavit, bâtisse située sur le plateau du Causse de Blandas du massif des Cévennes  ;
 Place d'Assas dans la ville de Nîmes ().
 Sur la commune du Vigan :
 Château d’Assas, ancien hôtel de Faventines (), bâtiment de style Louis XV classé aux Monuments historiques  ;
 Hôtel d'Assas du Mercou, maison natale () du Chevalier d'Assas () ;
 Place d'Assas avec la statue éponyme de 1830, réalisée par le sculpteur Jacques-Édouard Gatteaux .

 Dans le département de l'Hérault (France) :
 Assas, commune du département :
 Château d'Assas, folie montpelliéraine du  dont l'architecture est attribuée à Jean-Antoine Giral.
 Rue d'Assas, voie publique située sur la commune d'Agde () ;
 Rue d'Assas, voie publique située sur la commune de Béziers ().
 Sur la commune de Montpellier :
 Avenue d'Assas, voie publique située à l'Ouest du centre historique de la ville () ;
 Hôtel d'Assas et sa fontaine en tête de diable, construit en 1830 () ;
 Jardins d'Assas, jouxtant l'Hôtel d'Assas () ;
 Les Jardins d'Assas, résidence de logements, située au : 59, rue Las Sorbes () ;
 Résidence Rond-Point d'Assas, résidence de logements, située : rue Aristide Maillol () ;
 Tour d'Assas, logements d'habitation situé dans le quartier de la Mosson ().
 Avenue d'Assas, voie publique située sur la commune de Teyran ().

 Dans le département du Puy-de-Dôme (France) :
 Rue d'Assas, voie publique située sur la commune de Beaumont () ;
 Rue d'Assas et impasse, voies publiques situées sur la commune de Chamalières ().
 Sur la commune de Clermont-Ferrand :
 Rue d'Assas, voie publique () ;
 Square d'Assas, espace public ().

 Assas, hameau situé sur la commune de Ruan à  au nord de la commune d'Artenay (Loiret) () ;
 Avenue d'Assas, voie publique située sur la commune de Nantes (Loire-Atlantique) () ;
 Rue Chevalier d'Assas, voie publique située sur la commune de Toulon (Var) () ;
 Rue d'Assas, voie publique située sur la commune d'Amiens (Somme) () ;
 Rue d'Assas, voie publique située sur la commune d'Angers (Maine-et-Loire) () ;
 Rue d'Assas et impasse, voies publiques situées sur la commune d'Auch (Gers) () ;
 Rue d'Assas et impasse, voies publiques situées sur la commune de Brioude (Haute-Loire) () ;
 Rue d'Assas, voie publique située sur la commune de Carcassonne (Aude) () ;
 Rue d'Assas, voie publique située sur la commune du Creusot (Saône-et-Loire) () ;
 Rue d'Assas, voie publique située sur la commune de Dijon (Côte-d'Or) () ;
 Rue d'Assas, voie publique située sur la commune des Sables-d'Olonne (Vendée) () ;
 Rue d'Assas, voie publique située dans le  de Paris ;
 Rue d'Assas, voie publique située sur la commune de Tours (Indre-et-Loire) () ;
 Rue du Chevalier d'Assas, voie publique située sur la commune de Brest (Finistère) ().

Personnalité 

 Louis d'Assas du Mercou (1733-1760), militaire et aristocrate français du .
 Famille d'Assas, famille du précédent.

Structure 

 Assas Éditions, maison d'édition de revues et périodiques des jésuites de France, située dans le  de Paris ;
 École d'Assas, Institut de formation privé de kinésithérapeutes, d'ergothérapeutes et de podologues situé dans le 15e arrondissement de Paris ;
 Écrin Assas, école d'équitation et Sport-études de la Fédération française, située sur la commune d'Assas (Hérault) ;
 Université Panthéon-Assas, annexe de la faculté de droit et des sciences économiques située dans le  de Paris.

Références